IV Чемпионат России по волейболу среди мужчин проходил с 25 октября 1994 года по 22 марта 1995 года. Всего в соревнованиях приняли участие 52 клуба: 12 представляли высшую лиге, 18 — первую и 22 — вторую. По финансовым причинам до начала турнира снялся с розыгрыша и временно прекратил существование старейший клуб страны — московское «Динамо».

Клуб ЦСКА, под руководством Олега Молибоги сумел повторить прошлогодний успех и во второй раз подряд завоевал золото чемпионата России. Первые в своей истории медали завоевали белгородские волейболисты из команды «Локомотив».

Предварительный этап 
На данном этапе 12 команд высшей лиги сыграли в один круг по туровой системе в два тура.
Матчи первого тура прошли в Екатеринбурге и Сургуте (домашняя площадка «Самотлора») с 25 по 30 октября, матчи второго тура в Москве и Одинцове с 16 по 23 декабря.

Первая шестёрка вышла в финальный турнир за 1—6-е места, остальные команды сыграли в утешительном турнире за 7—12-е места.

Никаких неожиданностей на предварительном этапе не произошло. В финальный этап вышли 6 сильнейших команд сезона 1993/94 (за исключением прекратившего существование «Динамо»).

Финальный этап

Турнир за 1—6-е места 
Шесть лучших команд предварительного этапа в 3 круга определили обладателей медалей чемпионата. Учитывались все результаты первого этапа.

Чемпионами за целый тур до окончания стали волейболисты ЦСКА. Победитель предварительного этапа питерский «Автомобилист», потеряв скончавшегося 20 декабря во время очередного тура главного тренера Зиновия Чёрного, провалил финальный турнир, но всё же вырвал бронзу по разнице партий в напряжённой борьбе с УЭМ-«Изумрудом».

В целом, финальный турнир характеризовался напряжённой борьбой, возросшим уровнем конкуренции по сравнению с предыдущими сезонами. Например, вторую («Локомотив») и пятую («Искра»-РВСН) команды разделили лишь 3 очка.

Выделены матчи, сыгранные на предварительном этапе.

Турнир за 7—12-е места 
Шесть неудачников предварительного этапа в 3 круга определили двух участников создаваемой с сезона 1995/96 Суперлиги. Ими стали ростовский СКА и московский «Рассвет».

Уровень двух аутсайдеров, МГТУ и «Торпедо», не соответствовал статусу высшего эшелона отечественного волейбола. На двоих они сумели одержать лишь одну победу в играх с командами первой десятки.

Эти команды, а также «Север» Новосибирск и «Левша» Тула останутся в высшей лиге, которая пополнится восьмёркой лучших клубов из первой лиги.

Учитывались все результаты первого этапа.

Выделены матчи, сыгранные на предварительном этапе.

Итоги турнира

Итоговое положение

Чемпионы 
Олег Антонов, Андрей Горбенко, Станислав Динейкин, Сергей Ермишин, Алексей Иванов, Александр Климкин, Игорь Курносов, Пётр Максимов, Сергей Орленко, Сергей Слабинский, Константин Ушаков, Станислав Шевченко, Павел Стражников. Главный тренер — Олег Молибога.

Обзор низших лиг 
Восемь лучших команд первой лиги вместе с четырьмя худшими командами высшей лиги образуют в сезоне 1995/96 новую высшую лигу — второй по силе дивизион соревнований.

Итоговое положение команд первой лиги 
1 (13).  «Ямал» Ноябрьск 
2 (14).  «Амкар» Пермь
3 (15).  СПВК Обнинск
4 (16).  «Октан» Новокуйбышевск 
5 (17).  «Торум» Сургут 
6 (18).  «Нефтяник Башкирии» Уфа 
7 (19). «Енисей» Красноярск 
8 (20). «Энергетик» Уфа 
9 (21). «Энергия» Екатеринбург
10 (22).  «Нефтяник» Оренбург 
11 (23).  «Нефтяник» Ярославль 
12 (24). «Лада» Саратов 
13 (25). ЦСКА-2 
14 (26). «Буревестник» Оренбург 
15 (27). «Зауралец» Курган 
16 (28). КАМАЗ Набережные Челны 
17 (29). «Автомобилист» Ярославль 
18 (30). «Танаис» Новомосковск

Примечания

Литература 
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 1994 год и 1995 год
 Волейбольный гид 2005-06: Информационно-справочное ежегодное издание / В. Стецко и др.— М., 2005.

1994 год в волейболе
1995 год в волейболе
Чемпионаты России в 1995 году
Чемпионаты России в 1994 году